

Желіславиці — село в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Желіславиці — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства